Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet 1997 – 1. edycja międzynarodowego turnieju kobiet o tytuł mistrza świata w unihokeju, organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 3 do 10 maja 1997 roku w Finlandii. Brązowy medal przypadł reprezentacji Norwegii, która pokonała Szwajcarię. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, srebrny Finlandia.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

      = awans do półfinału

Wyniki

Grupa B 
Tabela

      = awans do półfinału

Wyniki

Faza pucharowa

Mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Zobacz też 
Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn 1996

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostw Świata 1997

Mistrzostwa świata w unihokeju
Unihokej w Finlandii
1997 w sporcie
1997 w Finlandii